Екатерина Александровская:
 Александровская, Екатерина Владимировна (1899—1973) — советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
 Александровская, Екатерина Дмитриевна (2000—2020) — российская и австралийская фигуристка-парница, чемпионка мира среди юниоров 2017 года.